Kajetan Piotr Morawski (1817–1880) - ziemianin, polityk, poseł na Sejm Pruski

 Kajetan Dzierżykraj-Morawski (1891-1973) - polski dyplomata, polityk

